Вирджиния Фокс (; 2 апреля 1902 — 14 октября 1982) — американская актриса эпохи немого кино, карьера которой продолжалась в 1910—1920-х годах.

Биография 
Вирджиния Фокс родилась в Уилинге, Западная Вирджиния, в семье Мари и Фредерика Фокс. В 1924 году она вышла замуж за продюсера Дэррила Занука, с которым у неё было трое детей, Дэрил Занук, Сьюзен Занук, и Ричард Дэррил Занук.

В 1956 году пара рассталась, впоследствии чего Дэррилом Ф. Занук переехал в Париж к молодой актрисе Белле Дарви, которую Занаки встретил в Париже в 1951 году. Официально она никогда не была разведена с Зануком; и хотя после 1956 года у них почти не было личных контактов, она сохранила свою фамилию по браку и проживала одна в их доме в Палм-Спрингс до своей смерти в 1982 году.

В течение жизни снялась в 31 фильме. Похоронена на Вествудском кладбище.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Похороненные на Вествудском кладбище